Caryl Neuenschwander (né le  à Landeyeux, hameau de Boudevilliers, commune aujourd'hui rattachée à celle de Val-de-Ruz) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au club de La Chaux-de-Fonds, il y passe toutes ses classes juniors avant de partir pour la capitale au CP Berne lors de la saison 2001-2002, où il fait ses débuts en Ligue nationale. Il restera quatre années dans la cité des ours. En 2004 à la suite d'une bonne saison, son équipe décroche le titre national au dernier match de la série en prolongation face au HC Lugano. Malgré tout, il ne parvient pas à se faire une place dans l'effectif et il décide de partir pour HC Fribourg-Gottéron où il joue de 2005 à 2009 puis revient ensuite à Berne.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Suisse en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||  CP Berne U20 || Jr. Élites A || 33 || 9 || 6 || 15 || 16 || 4 || 2 || 1 || 3 || 25
|-
|rowspan="3"|2001-2002 ||CP Berne|| LNA|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz||  || 1|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|CP Berne U20 || Jr. Élites A || 30 || 14 || 16 || 30 || 10 || 7 || 6 || 2 || 8 || 4
|-
|rowspan="2"| 2002-2003||CP Berne||LNA|| 39|| 0|| 2|| 2|| 6|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|CP Berne U20 || Jr. Élites A || 10 || 4 || 5 || 9 || 14 || 3 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| CP Berne||  LNA|| 40|| 1|| 1|| 2|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|CP Berne U20 || Jr. Élites A || 6 || 3 || 0 || 3 || 0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| CP Berne||  LNA|| 36|| 2|| 2|| 4|| 2|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| SC Langenthal|| LNB|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 44|| 7|| 6|| 13|| 50|| 16|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 40|| 7|| 8|| 15|| 14||4 ||0 ||3 ||3 || 4
|-
| 2007-2008|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 49|| 8|| 12|| 20|| 16||11 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-
| 2008-2009|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 50|| 11|| 12|| 23|| 16|| 9|| 0|| 1|| 1||4
|-
| 2009-2010|| CP Berne||  LNA|| 50|| 11|| 15|| 26|| 20|| 15|| 0|| 4|| 4||38 
|-
| 2010-2011|| CP Berne||  LNA|| 48|| 2|| 11|| 13|| 22|| 11|| 1|| 0|| 1||0
|-
|rowspan="2"| 2011-2012|| CP Berne||  LNA|| 42|| 3|| 4|| 7|| 47|| 17|| 1|| 2|| 3||6
|-
| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| CP Berne||  LNA|| 48|| 3|| 5|| 8|| 18|| 20|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 49 || 8 || 5 || 13 || 24 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 46 || 4 || 5 || 9 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||28 || 4 || 1 || 5 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 ||0 || 3 || 3 || 18 || 11 || 1 ||1 || 2 || 6 
|-
|2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||46 || 3 || 3 || 6 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0

|2002 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 8 || 3 || 3 || 6 || 0 || 
|-
|2003 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 3 || 0 || 3 || 0 || 
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 11 || 1 || 2 || 3 || 6 ||  finale
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  de la division Est

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1984
Joueur international suisse de hockey sur glace
Naissance dans le canton de Neuchâtel
Sportif neuchâtelois
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Lausanne HC
Attaquant de hockey sur glace